Бурановский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бурановский сельсовет — в Калманском районе Алтайского края.
 Бурановский сельсовет — в Павловском районе Алтайского края.